Langu (Suriname), een gebied in Suriname
 Langu (Nepal), een rivier in Nepal
 Suka Langu, een een bestuurslaag in Bengkulu Utara, Indonesië
 Cugung Langu, een een bestuurslaag in Seluma, Indonesië